King of the Ring 1994 was een professioneel worstelpay-per-viewevenement van King of the Ring, dat georganiseerd werd door de World Wrestling Federation. Dit evenement vond plaats in het Baltimore Arena in Baltimore (Maryland) op 19 juni 1994.

Wedstrijden

Toernooi 
Het toernooi vond plaatst tussen 13 april en 19 juni 1994.

Externe link 
  King of the Ring 1994 op Online World of Wrestling

King of the Ring
Professioneel worstelen in 1994